Afghaanse hockeyploeg (mannen)
 Afghaanse hockeyploeg (vrouwen)